Malewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Malewo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Malewo, un village dans la voïvodie de Łódź
 Malewo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Malewo, un village dans la voïvodie de Poméranie